Зе́бра — позатаксаномічна група коней, що складається з двох підродів. До підроду Hippotigris входять такі види, як гірська зебра і зебра Бурчелла, а до підроду Dolichohippus відноситься пустельна зебра (Equus grevyi). Гібридні форми між зебрами та свійськими кіньми називають зеброїдами; гібриди між зебрами та віслюками — зебрулами (цит.).

Риси та класифікація 

Незважаючи на спільні риси — чорно-білі смуги — усі три види зебр між собою не ближчі родичі, аніж по відношенню до інших коней. У підвиду, що зник — рівнинної зебри квага, — смужки обмежувалися лише районом шиї, тоді як деякі далекі види теж мають подібні смужки на тілі (наприклад, окапі).

Еволюційно смужки, імовірно, — це засіб маскування. Так, хижакам важко розрізнити, де закінчується одна особина і починається інша у табуні зебр.

види і надвидові групи зебр (всі в межах роду кінь (Equus)
 підрід Dolichohippus
 Зебра пустельна (Equus grevyi)
 підрід Hippotigris
 Зебра бурчеллова (Equus burchellii)
 Зебра гірська (Equus zebra)

Ареал 
Спочатку зебри були розповсюджені по усій Африці. Але у Північній Африці ці тварини зникли вже у давні часи.

Сьогодні ареал рівнинної зебри охоплює південь Судану та Ефіопію, савани Східної Африки до самого півдня континенту. Пустельна зебра зустрічається у сухих саванах Східної Африки, у Кенії, Ефіопії та Сомалі. Гірська зебра — найменш розповсюджений вид. Її ареал обмежений плато Намібії та ПАР, де вона зустрічається на висоті до 2000 м.
Зебри харчуються травами та плодами.Часто стається що пересихають водоймища якими користуються зебри,тому інколи зебри змушені мігрувати.

Монети із зображенням зебри 

 Зебра на монеті Ботсвани
 Зебра на монеті Еритреї

Кінь (рід)